Sevelingen steht für:

 historischer Name von Söflingen
 Meinloh von Sevelingen, Dichter und Minnesänger der Frühphase der Minnelyrik

Siehe auch:
 Sevelinges, Gemeinde im französischen Département Rhône